Jméno Balduin IV. (francouzsky Baudouin) nosilo v historii více vládců:

 Balduin IV. Jeruzalémský († 1185) – jeruzalémský král v letech 1174–1185
 Balduin IV. Flanderský († 1035) – flanderský hrabě v letech 988–1035
 Balduin IV. Henegavský († 1171) – henegavský hrabě v letech 1120–1171

Rozcestníky - panovník